Le Championnat du monde masculin de curling 2012 (nom officiel : World Men's Curling Championship) est la  des championnats du monde de curling (créés en 1959).
La compétition se déroule à Bâle en Suisse dans la halle Saint-Jacques du  au .

Équipes

Classement Round Robin 

 Légende :    
V = Victoire - D = Défaite - PP = Points pour - PC = Points contre

Résultats

Match 1 
Samedi  14h00

Match 2 
Samedi  19h00

Match 3 
Dimanche  avril 09h00

Match 4 
Dimanche  avril 14h00

Match 5 
Dimanche  avril 19h00

Match 6 
Lundi  9h00

Match 7 
Lundi  14h00

Match 8 
Lundi  19h00

Match 9 
Mardi  9h00

Match 10 
Mardi  14h00

Match 11 
Mardi  19h00

Match 12 
Mercredi  9h00

Match 13 
Mercredi  14h00

Match 14 
Mercredi  19h00

Match 15 
Jeudi  9h00

Match 16 
Jeudi  14h00

Match 17 
Jeudi  19h00

Barrages 
Vendredi  14h00

Play-offs 
La phase finale se dispute entre les quatre meilleures équipes suivant un système Page modifié. Les play-offs opposent le premier au deuxième (play-off 1-2) et le troisième au quatrième (play-off 3-4). Le vainqueur du play-off 1-2 accède directement à la finale pour le titre. Le vaincu affronte alors le vainqueur du play-off 3-4 dans une demi-finale unique délivrant le second billet pour la finale. Le vaincu de ce match affronte enfin le vaincu du play-off 3-4 pour la médaille de bronze.

Jeu  contre  
Samedi  9h00

Jeu  contre  
Samedi  14h00

Demi-finale 
Samedi  20h00

Médaille de bronze 
Dimanche  11h00

Finale 
Dimanche  16h00

Meilleurs pourcentages des joueurs

Voir aussi

Liens internes

Lien externe 
  Site officiel des championnats du monde de curling 2012

Notes et références 

2012
Curling masculin
Curling masculin 2012
Masculin Monde 2012
Sport en Suisse en 2012
Sport en avril 2012